Светско првенство у фудбалу 1986. је било 13. светско фудбалско првенство које се одржало у Мексику од 31. маја до 29. јуна 1986. године. Титулу је освојила Аргентина победивши репрезентацију Западне Немачке са 3:2. Репрезентација Француска је освојила треће, а Белгија четврто место. Дебитанти на Светским првенствима су биле репрезентације Канаде, Данске и Ирака.

На Светском првенству 1986. појавио се феномен назван „мексички талас”, који се јавља при великим спортским догађајима приликом којих публика на стадиону кружно (у смеру казаљке на сату) устаје уздигнутих руку и поново седа,  популаризован је широм света након овог турнира.

Најбољим играчем првенства проглашен је Аргентинац Дијего Марадона, док је најбољи стрелац био Енглез Гари Линекер са 6 постигнутих голова.

Репрезентације које су се квалификовале 

У квалификацијама за светско првенство учествовало је 109 репрезентација, од којих су само 24 репрезентације света успеле да учествују на завршном турниру. Квалификације су трајале од маја 1984. до децембра 1985. Од свих репрезентација које су се квалификовале на завршни турнир првенства, репрезентација Мексика је била аутоматски квалификована као домаћин првенства, док се репрезентација Италије директно пласирала као првак са претходног Светског првенства 1982. По први пут на светском првенству су се појавиле и репрезентације Данске, Канаде и Ирака.
На Светском првенству 1986. су укупно учествовале 24 земље.

Стадиони

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Поредак трећепласираних

Елиминациона фаза

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

За 3. место

Финале

Награде

Коначни пласман учесника

Референце

Спољашње везе 

 1986 FIFA World Cup Mexico ™ , FIFA.com

 
1986
Фудбал у Мексику
Фудбал у 1986.